Torreblascopedro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torreblascopedro (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Torreblascopedro (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar